Запотланехо има више значења:

 Општина Запотланехо (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Запотланехо (Запотланехо, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику